MBNA Armed Forces Family 200 bezeichnet:

 ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series auf dem Dover International Speedway in der Saison 2003, siehe Heluva Good! 200
 ein Autorennen in der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem Dover International Speedway in der Saison 2003, siehe AAA Insurance 200